Australian Open 2023 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 16–29 stycznia 2023 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 111. edycja rozgrywek oraz 36. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wynosiła 76,5 miliona dolarów australijskich.

Obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn był dwukrotny zwycięzca turnieju, Rafael Nadal, a trofeum w grze pojedynczej kobiet zdobyła w poprzednim roku Ashleigh Barty, jednak zdecydowała się nie bronić tytułu po tym, jak zakończyła karierę w marcu 2022 roku.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Dzikie karty 
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Kimberly Birrell /  Rinky Hijikata
  Lizette Cabrera /  John-Patrick Smith
  Jaimee Fourlis /  Luke Saville
  Olivia Gadecki /  Marc Polmans
  Han Xinyun /  Zhang Zhizhen
  Maddison Inglis /  Jason Kubler
  Alana Parnaby /  Andrew Harris
  Samantha Stosur /  Matthew Ebden

Kwalifikanci 
W kwalifikacjach do rozgrywek singla kobiet i mężczyzn mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zajmujący w rankingu pozycję niezapewniającą bezpośredniego udziału w turnieju głównym.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2023.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2023